makeover (opknapbeurt), een opknapbeurt door middel van bijvoorbeeld make-up of kleding
 Makeover (Glee), een aflevering van de televisieserie Glee